Бхутто — племя синдхов и известная семья из него:

 Бхутто, Беназир (1953—2007) — государственный и политический деятель Пакистана. Дочь Зульфикара Али Бхутто.
 Бхутто, Зульфикар Али (1928—1979) — государственный деятель Пакистана.
 Бхутто, Муртаза (1954—1996) — пакистанский государственный деятель, основатель Пакистанской народной партии (фракция Мученика Бхутто).
 Бхутто, Нусрат (1929—2011) — бывшая первая леди Пакистана, была председателем Пакистанской народной партии.

См. также